Барачево:
 Барачево — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Барачево — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Семёнковское сельское поселение.